Herculano Elias (1939-2015) foi um ceramista português.

Foi operário da Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha, onde fez parte da equipe de Rafael Bordalo Pinheiro, tendo fundado oficina própria em 1900.

Bibliografia
Catálogo "Representações Marinhas na cerâmica Caldense do século XIX (exposição itinerante)". Caldas da Rainha: Ministério da Cultura; Instituto Português de Museus; Museu de Cerâmica, s.d.. ISBN 972-776-048-1

Ceramistas de Portugal